Bücher steht für:

 Bücher (Magazin), deutsche Literaturzeitschrift 
 Dietmar Bücher Schlüsselfertiges Bauen

Bücher ist der Familienname folgender Personen:
 Chiara Bücher (* 2003), deutsche Fußballspielerin
 Dietmar Bücher (* 1944), deutscher Bauunternehmer
 Hermann Bücher (1882–1951), deutscher Industrieller
 Johann Bücher (1721–1785), deutscher evangelischer Theologe
 Karl Bücher (1847–1930), deutscher Nationalökonom
 Norman Bücher (* 1978), deutscher Extremläufer
 Oliver Bücher (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Paul Bücher (1891–1968), deutscher Landschafts- und Glasmaler
 Theodor Bücher (1914–1997), deutscher Biochemiker
 Wilhelm Bücher (1824–1888), deutsch-österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Buch (Begriffsklärung)
 Bucher (Begriffsklärung)
 Büchert